

Animaux 

 Rouget est un nom vernaculaire ambigu donné à plusieurs espèces de poissons osseux : rouget-barbet, rouget-barbet du Viêt Nam, rouget-barbet indien, rouget du Sénégal, rouget de roche, rouget de vase, et plusieurs dizaines d'autres espèces… 
 Le rouget, nom familier de l'aoûtat, un petit acarien dont la larve contamine l'Homme et les petits animaux à sang chaud.

Plantes
 Rouget est un nom vernaculaire du quatre-temps (Cornus canadensis).

Maladie 

 Rouget du porc, maladie infectieuse zoonotique due à la bactérie Erysipelothrix rhusiopathiae.

Tradition culinaire 

 Acras (ou accras) de rouget, plat antillais.
 Filet(s) de rouget(s) en papillote(s), rouget(s) en papillote(s), papillote(s) de rouget(s)… une grande variété de recettes de rougets enveloppés dans du papier d'aluminium, puis cuits au four, avec des ingrédients tels que : ail, carotte, céleri, ciboulette, fenouil, huile d'olive, laurier sauce, oignon, persil, poivre, poivron, thym, tomate… le tout accompagné d'une grande variété de légumes « croquants » et « goûteux ». Ce type de préparation est très appréciés dans le sud de la France : Provence, Languedoc, Roussillon…
 Château Rouget, un des crus de Pomerol.

Au féminin  

 La rougette de Montpellier est une variété très rustique et précoce de Laitue (une salade très appréciée dans le Languedoc et le sud de la France). Nom scientifique : Lactuca sativa.
 La rougette de l'Ardèche est un olivier européen commun ou une huile d'olive de qualité liée à cet olivier.
 La rougette de Pignan est une huile d'olive primée issue de l'olivier de même nom.
 La rougette peut désigner aussi une simple betterave potagère rouge.
 La rougette est une espèce de roussette dite aussi renard volant, aujourd'hui éteinte.
   
 Rougette est une marque de fromage en Belgique

Acceptions plus anciennes 

D'après Émile Littré, auteur du Dictionnaire de la Langue Française, le mot rouget signifie aussi :
 Pollen altéré dans les alvéoles d'un gâteau d'abeilles.
 Variété de pomme.
 Nom, en Normandie, d'un petit mammifère du genre des martes et des fouines, ainsi dit à cause de la couleur rousse de son poil (DELBOULLE, Gloss. de la vallée d'Yères ).
 Rouget s'est dit, au , comme grisons, d'une espèce de valets, et aussi des mois des femmes (mois avec le sens de menstruations).

   
D'après Le Trésor de la Langue Française Informatisé, le mot rouget signifie aussi :
 Nom populaire (ou plutôt surnom) de divers champignons, plus roses à la vérité ou orangés, que réellement rouges, tels que le champignon de couche, l'oronge, etc (Ac. Gastr. 1962).
 Cuivre rouge en argot.

Toponymes 

 Cascade du Rouget, chute d'eau.
 Le Rouget, commune française.
 Tête du Rouget, sommet du Massif des Écrins.
Rivière Rouget, un affluent de la rivière Joncas, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Canada.

Patronyme 

 Charles Marie Benjamin Rouget (1824-1904), découvreur des péricytes
 Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836), auteur de la Marseillaise
 Georges Rouget (1783-1869), peintre français
 Gilbert Rouget (1916-2017), ethnomusicologue français
 Marie Rouget vrai nom de la poétesse française Marie Noël (1883-1967)
 Noëlla Rouget née Peaudeau (1919-2020), résistante française

Références 

Patronyme français